Time steht für:

 Time Inc., US-amerikanisches Verlagsunternehmen
 Time Sport, Fahrradhersteller
 Time (Band), jugoslawische Rock-Gruppe (ab 1971)
 Time (Norwegen), Kommune in Norwegen
 time (Unix), Unix-Programm zur Messung der Ausführzeit eines Kommandos

Werktitel:
 Time, US-amerikanisches Nachrichtenmagazin
 Time (Lied), Lied von Pink Floyd (1973)
 Time (Album), Konzeptalbum von Electric Light Orchestra (1981)
 Time (Film), südkoreanischer Film von Kim Ki-duk (2006)
 Time (Dokumentarfilm), Dokumentarfilm von Garrett Bradley (2020)
 Time (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2021)

Time ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Awgustowitsch Time (1831–1910), russischer Mathematiker, Markscheider und Hochschullehrer
 Iwan Awgustowitsch Time (1838–1920), russischer Bergbauingenieur und Hochschullehrer
 Regina Time (* 1980), österreichische Sportschützin

TIME steht für:
 Menge der Zeitkomplexitätsklassen in Bezug auf eine deterministische Turingmaschine, siehe DTIME
 die 4 Branchen Telekommunikation, Information, Medien, Entertainment, siehe Next Generation Network #Motivation
 Top Industrial Managers for Europe, Netzwerk europäischer Universitäten
 TiME, geplante Raumsonde Titan Mare Explorer

Siehe auch:
 In Time (US-Film 2011)
 The Time (Begriffsklärung)
 Times (Begriffsklärung)
 Thieme (Begriffsklärung)

TIME